Безенчук — топоним в Самарской области России:

 Безенчук — посёлок городского типа, административный центр Безенчукского района, а также городского поселения Безенчук.
 Безенчук — река.
 Безенчук — военный аэродром, вблизи одноимённого посёлка.
 Безенчук — железнодорожная станция Самарского региона Куйбышевской железной дороги, расположенная в одноимённом посёлке (код ЕСР 638501).
 Безенчук — муниципальное образование в Безенчукском районе.
 Безенчук — гробовых дел мастер из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и поставленных по нему фильмов.